Jüdischer Friedhof Hettenleidelheim bezeichnet
 Alter jüdischer Friedhof Hettenleidelheim im Ortskern
 Neuer jüdischer Friedhof (Hettenleidelheim) außerhalb des Orts in der Gemarkung gelegen.